Болкан — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Болкан (Олкан; ум. после 480 года) — ирландский святой.
 Болкан — тауншип в округе Сент-Луис, Миннесота, США.
 Болкан, Флоринда (настоящее имя Флоринда Соарес Булкан; род. 1941) — бразильская актриса.